Серге́й Петре́нко: 
 
 Петренко, Сергей Владимирович (род. 1956) — советский каноист.